Ка́рлос Эрна́ндес: Эрнандес, Карлос (1940—2016) — венесуэльский боксёр.
 Эрнандес, Карлос (род. 1971) — американский боксёр.
 Эрнандес, Карлос (род. 1982) — коста-риканский футболист.
 Эрнандес, Карлос (род. 1958) — испанский велогонщик.